Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Claro Open Colombia 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl indický pár Purav Raja a Divij Sharan, jehož členové nestartovali společně. Spoluhráčem Raje se stal Marcelo Demoliner, s nímž odešel poražen ve čtvrtfinále od Sharana hrajícího s Adilem Shamasdinem.

Soutěž čtyřhry vyhrála třetí nasazená australská dvojice Samuel Groth a Chris Guccione, jejíž členové ve finále zdolali pár kolumbijských deblových specialistů Nicoláse Barrientose a Juana Sebastiána Cabala. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad v tiebreacích, rozhodl o vítězích až supertiebreak nejtěsnějším rozdílem dvou míčů [11–9].

Nasazení párů 
  Vasek Pospisil /  Radek Štěpánek (čtvrtfinále, odstoupili)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1. kolo)
  'Samuel Groth /  Chris Guccione (vítězové)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Claro Open Colombia
ATP World Tour 2014